Panamerický turnaj v ledním hokeji 2017 byl čtvrtý ročník turnaje v ledním hokeji, který je určen pro týmy z amerického kontinentu. Kanada ani USA se neúčastnili, zatímco ostatní země poslaly nejsilnější výběry a navíc Mexiko, Kolumbie, Argentina a Brazílie B-týmy, přičemž kolumbijské týmy nebyly označeny písmeny ale barvami. Turnaj se hrál od 5. do 11. června 2017 v hale Icedome v Ciudad de México v Mexiku. Turnaje se zúčastnilo devět mužstev a vítězství si připsali hráči Mexika před hráči Kolumbie a hráči Argentiny.

Výsledky

Základní skupiny

Skupina o finále

Zápasy o 1. - 4. místo

Skupina o 5. - 9. místo

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Panamerický turnaj v ledním hokeji
Lední hokej v roce 2017
Lední hokej v Mexiku
Sportovní události v Mexiku
Sport v Ciudad de México